Комсомольский — посёлок в Ливенском районе Орловской области России.

Входит в состав Козьминского сельского поселения.

География 
Расположен юго-западнее деревни Каменево и севернее деревни Липовец, с которыми связан автодорогой, выходящей на автомагистраль Р-119.

В посёлке имеется одна улица — Садовая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Комсомольский (поселок сельского типа)

Населённые пункты Ливенского района